Il doppio dell'Abierto Mexicano Telcel 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Javier Frana e Leonardo Lavalle erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Luis Lobo e Javier Sánchez.

Donald Johnson e Francisco Montana hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Nicolás Pereira e Emilio Sánchez.

Teste di serie
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Nicolás Pereira /  Emilio Sánchez (finale)
 Karel Nováček /  Jiří Novák (quarti di finale)
 José Antonio Conde /  Nuno Marques (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 1996
ATP Tour 1996